Рикардо Росет () e бразилски автомобилен състезател от Формула 1, роден на 27 юли 1968 година в Сао Паоло, Бразилия. Има 26 старта в световния шампионат.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Росет, Рикардо